Humphreys County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Humphreys County (Mississippi)
 Humphreys County (Tennessee)